XXXI Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Berlin – Praga – Warszawa w dniach 10-24 maja 1978 roku. Do 12-etapowego wyścigu (plus prolog), którego trasa wynosiła 1796,1 km, wystartowało 90 zawodników z 15 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

Prolog, (10 maja 1978), Berlin (6,7 km), jazda indywidualna na czas

I etap, (11 maja 1978), Berlin – Halle (193 km)

II etap, (12 maja 1978), Halle – Erfurt (180 km)

III etap, (13 maja 1978), Gotha – Suhl (102 km)

IV etap, (14 maja 1978), Suhl – Gera (162 km)

V etap, (16 maja 1978), Gera – Karlowe Wary (158 km)

VI etap, (17 maja 1978), Karlowe Wary – Praga (185 km)

VII etap, (18 maja 1978), Praga – Liberec, (140 km)

VIII etap, (19 maja 1978), Liberec – Hradec Králové, (155 km)

IX etap, (21 maja 1978), Hradec Králové – Jelenia Góra (149 km)

X etap, (22 maja 1978), dookoła Jeleniej Góry (146 km)

XI etap, (23 maja 1978), Jelenia Góra – Wrocław (148 km)

XII etap, (24 maja 1978), kryterium w Warszawie (71,4 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów – bez bonifikat – trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie oraz prologu.

Klasyfikacje dodatkowe

Górska 
Koszulka zielona.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na górskich premiach pierwszej i drugiej kategorii.

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Punktowa 
Koszulka biała.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na metach etapów i prologu.

Bibliografia 
 Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 408-418.

Linki zewnętrzne 
 Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1978
1978 w Polsce
1978 w Europie